Soak ist der Name 
einer US-amerikanischen Rockband von John Moyer
einer nordirischen Singer-Songwriterin, siehe Soak (Musikerin)
einer spanischen Punkband, siehe Soak (spanische Band) 

SOAK steht für:
SOAK Druck- und Verlags GmbH, Verlag für sozialistische Literatur in Hannover, heute Teil des Junius-Verlages.

Abkürzung